Alderson bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alderson (Oklahoma)
 Alderson (West Virginia) 

in Kanada:
 Alderson (Alberta), Geisterstadt

Personen:
 Brian Alderson (1950–1997), schottischer Fußballspieler
 Dale Alderson (1918–1982), US-amerikanischer Baseballspieler
 Edwin Alderson (1859–1927), britischer General
 Frederic Alderson (1867–1925), englischer Rugbyspieler
 Helen Popova Alderson (1924–1972), russisch-britische Mathematikerin, Übersetzerin und Hochschullehrerin
 Jack Alderson (1891–1972), englischer Fußballspieler
 Jody Alderson (1935–2021), US-amerikanische Schwimmerin

 Kevin Alderson (* 1953), englischer Fußballspieler
 Kristen Alderson (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin
 Mozelle Alderson (1904–1994), amerikanische Classic-Blues-Sängerin
 Richard Alderson (* 1975), englischer Fußballspieler
 Samuel W. Alderson (1914–2005), US-amerikanischer Physiker und Erfinder der Crash-Dummys
 Stuart Alderson (* 1948), englischer Fußballspieler
 Tom Alderson (1908–1962), englischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Alderson Airport, Airport im Ottawa County, Kansas
 Alderson-Scheibe, hypothetische künstliche astronomische Megastruktur

im NRHP gelistete Objekte:
 Alderson Bridge, in Alderson, West Virginia, ID-Nr. 91001730
 Alderson Historic District, in Alderson, West Virginia, ID-Nr. 93001231
 Alderson-Coston House, in Malvern, Arkansas, ID-Nr. 95000657

Siehe auch:
 Alderson Branch
 Alderson Creek